Superliga szwedzka w unihokeju mężczyzn 2014/2015 – 33. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych szwedzkiego klubowego unihokeja.  W sezonie zasadniczym rozegrano 26 kolejek spotkań, po których przeprowadzona została faza Play-off. Mistrzostwo zdobył klub IBF Falun, który w finale pokonał Linköping IBK 6:4.

Sezon zasadniczy 

Legenda:
      = Drużyny uczestniczące w fazie play-off.      = spadek do Dywizji I

Faza play-off

Drzewko play-off

Finał

Zobacz też 
 Superliga szwedzka w unihokeju mężczyzn
 Superliga szwedzka w unihokeju kobiet 2014/2015
 Sezon 2014/2015 w unihokeju

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2014 w unihokeju
2015 w unihokeju
2014 w Szwecji
2015 w Szwecji
Pierwszy poziom rozgrywek unihokejowych mężczyzn w Szwecji